Betsy Markey – politica statunitense
 Ed Markey – politico statunitense
 Enid Markey – attrice statunitense
 Mary Jo Markey – montatrice e attrice statunitense